Гранха Бачоко има више значења:

 Гранха Бачоко (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Гранха Бачоко (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Гранха Бачоко (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Гранха Бачоко (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Гранха Бачоко (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику